Diamantinasauria — клада титанозавров, не относящихся к Lithostrotia; жили в начале позднемеловой эпохи (сеноман—турон) на территории современных Южной Америки и Австралии.

Классификация 
Группу ввели в систематику С. Ф. Поропат и соавторы (2021), которые определили её как  кладу, включающую , но не . 

Согласно данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2021 года к Diamantinasauria относят 4 вымерших рода:

 
 
 
 

Australotitan, Savannasaurus и Diamantinasaurus были описаны из отложений  в Квинсленде, Австралия; ископаемые остатки Sarmientosaurus происходят из  в Патагонии. Такое географическое распространение представителей клады указывает на существование в меловом периоде прохода между Австралией и Южной Америкой через Антарктиду.

Примечания

Ссылки 

 Филогенетическое положение клады согласно Hocknull et al., 2021 (в разных матрицах данных)

Титанозавры